Далут има више значења:
 Далут (Вашингтон), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Далут (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 Далут (Минесота)